Třicátý první ročník Interkontinentálního poháru byl odehrán 13. prosince 1992 na Olympijském stadionu v Tokiu, kde se pravidelně hrál pravidelně již od roku 1980. Ve vzájemném zápase se střetli vítěz PMEZ v ročníku 1991/92 – FC Barcelona a vítěz Poháru osvoboditelů v ročníku 1992 – São Paulo FC.

Zápas

Vítěz

Reference 

1992
Fotbal v roce 1992
Zápasy FC Barcelona
Zápasy São Paulo FC
Fotbalové události v Tokiu
Sport v Japonsku v roce 1992